Madeleine Albright – amerykańska dyplomatka, sekretarz stanu

Miejscowości w USA:
 Albright – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston
Gminy w USA:
 Albright (ang. Albright Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham